Lueger () är ett bayerskt efternamn, som burits av bland andra:

 Otto Lueger (1843, Tengen1911, Stuttgart), tysk ingenjör
 Karl Lueger (1844, Wieden1910, Wien), österrikisk politiker
 Angela Lueger (* 1965, Wien), österrikisk politiker 
 Patricia Lueger (* 1974, München), tysk skådespelerska

Österrikiska släkter
Tyska släkter
Högtyska efternamn